Vetélytársak (1936) német romantikus film, rendezte: Johannes Meyer
 Vetélytársak (1940) bulgár filmdráma, rendezte: Boris Borozanov és Josip Novak
 Vetélytársak (1957) német film, rendezte: E.W. Fiedler
 Vetélytársak (1958) magyar bábfilm, rendezte: Imre István